Die inhorgenta europe ist eine Fachmesse für Uhren, Schmuck, Edelsteine, Perlen und Technologie. Sie findet seit 1973 in München, derzeit auf dem Gelände der Neuen Messe München, statt. Die Messe richtet sich an Uhren- und Schmuckhersteller, Juweliere und Händler. Inhorgenta leitet sich von International, Horologerie (Uhren), Argentum (Silber) und Aurum (Gold) ab.

Als größte Uhren- und Schmuckmesse in der EU und zweitgrößte in Europa bildet sie den europäischen Schmuckmarkt in allen Angebotskategorien ab. Die Messe München International (MMI) stellt für die inhorgenta europe inzwischen sechs Hallen auf 64.500 m² zur Verfügung.

Weblinks 
 Offizielle Website der inhorgenta europe
 Die inhorgenta europa bei messen.de
 Inhorgenta Media Services - Hallenplan 2018

Messe in München
Riem
Schmuckmesse
Schmuck (Deutschland)
Erstveranstaltung 1973